Дешифра́тор (фр. dechiffrer расшифровывать, дешифровать, разгадывать).

 Дешифра́тор — аппарат для выделения (расшифровки) только предусмотренных сигналов из числа поступающих в приёмное устройство в установках связи, телемеханики, радиолокации и других.

 Дешифратор — устройство для расшифровки (декодирования) сообщения и перевода содержащейся в нём информации на язык (в код) воспринимающей системы.

 Дешифратор в цифровой электронике — вид комбинационного устройства, предназначенного для преобразования двоичного кода в логический сигнал.
 Дешифратор (криптография) — устройство или программа, выполняющее дешифрование (дешифровку, расшифровку, декодирование, раскодирование).
 Дешифратор (радиотехника) — устройство в системах радионавигации, активной радиолокации и телемеханики.
 Дешифратор (информатика) — это программа — декодер, предназначенная для раскодирования информации (дешифрирования информации) (например, часть кодека).

См. также 
 Шифратор.

Примечания